Lokallisten er navnet på flere lokallister eller borgerlister, der stiller op til valg til kommunalbestyrelser i Danmark. Lokallisten kan henvise til:

 Lokallisten - Allerød Kommune
 Lokallisten - Faxe Kommune
 Lokallisten - Gladsaxe Kommune
 Lokallisten - Halsnæs kommune
 Lokallisten - Hjørring Kommune
 Lokallisten - Lolland Kommune
 Lokallisten Ny Egedal - Egedal Kommune
 Lokallisten (Rudersdal Kommune)
 Lokallisten - Varde Kommune

Referencer